Le patronyme Desmaisons est porté par les personnes suivantes :
 Émile Desmaisons (1812-1880), photographe et lithographe français ;
 Jean Jacques Pierre Desmaisons (1807-1873), orientaliste d'origine savoyarde, diplomate russe et baron sarde ;
 Pierre Desmaisons (1711-1795), architecte français ;

Voir aussi